Намибия принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Состав олимпийской сборной Намибии

Плавание 

Спортсменов — 1
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Стрельба 

Спортсменов — 1
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года